Klevasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klevasjön (Lena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (9,5 ha)
Klevasjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (9,09 ha)
Klevasjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,

Se även
Klevsjön
Klevamossen, en sjö i Halland,  (1,9 ha)
Klevatjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (28,8 ha)
Kleven (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn